Пироговский сельсовет — административная единица на территории Дубровенского района Витебской области Белоруссии.

Состав 
Пироговский сельсовет включает 19 населённых пунктов:

 Андрияново — деревня.
 Брюховцы — деревня.
 Буда — агрогородок.
 Голяши — деревня.
 Жабыки — деревня.
 Копти — деревня.
 Лобаны — деревня.
 Лопыри — деревня.
 Макаровка — деревня.
 Мордахи — деревня.
 Осиновка — деревня.
 Пироги — деревня.
 Стражево — деревня.
 Ступаки — деревня.
 Теолин — деревня.
 Хлюстино — деревня.
 Чижовка — деревня.
 Шалашино — деревня.
 Якубово — агрогородок.

Упразднённые населенные пункты на территории сельсовета:
 Шабаны

Примечания

Ссылки 
 Дубровенский райисполком 

Сельсоветы Дубровенского района